Семилетка — посёлок в Советском районе Алтайского края. Входит в состав Урожайного сельсовета.

География 
Посёлок расположен на реке Первая Кокша, в 2 км к юго-западу от центра сельского поселения села Урожайное.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 %.

Примечания 

Населённые пункты Советского района (Алтайский край)